

Wydarzenia 

 Bliski wschód
 Rozruchy społeczne w Babilonii. Nabu-szuma-iszkun stracił kontrolę nad państwem na rzecz Nabu-nasira.

Europa

 Ukończono budowę osady w Biskupinie